Жук, Алексе́й: Жук, Алексей Владимирович (род. 1955) — советский гандболист.
 Жук, Алексей Романович (род. 1980) — белорусский гандболист, вратарь.